Christopher Stell ist der Name folgender Personen:
  
* Christopher Stell (Architekturhistoriker) (1929–2014), britischer Architekturhistoriker 
 Christopher Stell (Gitarrist), britischer Gitarrist und Musikpädagoge